Анна Сверд ()
 «Анна Сверд» — третий роман (1928) Трилогии о Лёвеншёльдах Сельмы Лагерлёф
 Сверд, Анна (род. 1970) — шведская кёрлингистка